Ольга Арнольдовна Когут (; 18 марта 1969 года, Киев, Украинская ССР, СССР — 29 января 2023 года, там же, Украина) — украинская актриса, заслуженная артистка Украины (2006).

Биография 
Родилась 18 марта 1969 года в Киеве.

В 1989 году окончила Донецкое училище культуры по специальности «Режиссура драматического театра». Ещё студенткой начала работать в Донецком областном музыкально-драматическом театре им. Артема.

В 1995 году поступила в Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

В 1996 году была приглашена в студию молодых актёров Киевского национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки.

Скончалась 29 января 2023 года в Киеве.

Творчество

Роли в театре 

 «Клавдия Шульженко. Старинный вальс» (2014)
 «Нахлебник» (2013)
 «Чуть мерцает призрачная сцена… (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)» (2011)
 «МаратСад» (2008)
 «СолдАтики» (2007)
 «Как важно быть серьёзным» (2006)
 «Ромео и Джульетта» (2006)
 «Немного нежности» (2004)
 «Маскарад» (2004)
 «Мошенники по неволе» (2003)
 «Хрустальное сердце» (2002)
 «Долетим до Милана» (2001)
 «И всё это было… и всё это будет…» (2001)
 «Царские разборки или миф об Электре» (2000)
 «Любовь и война» (2000)
 «Тайны мадридского двора» (2000)
 «Огонь желаний» (1999)
 «Развод по-русски» (1999)
 «Королевские игры» (1997)
 «Дайте мужа Нине и Зине» (1997)
 «Любовь студента» (1996)

Фильмография 

  — Несколько любовных историй
  — Непокорённый — Роза
  — День рождения Буржуя 2
  — Леди Бомж
  — След оборотня — Таисия Кобылкина
  — Под крышами большого города — Зина
  — Право на защиту — Света
  — Двенадцать стульев — барышня на аукционе
  — Небо в горошек — Варвара
  — Ночь светла — мать Вити
  — Пепел Феникса — Фирочка Михайловна
  — Возвращение Мухтара 2 — Ольга (серия «Охотничий трофей»)
  — Волчица
  — Всё включено
  — Дурдом — мать Натальи Николаевны в молодости
  — Приключения Верки Сердючки — Леся, проводница
  — Тайна "Святого Патрика"
  — Театр обречённых — Ольга Николаевна
  — Утёсов. Песня длиною в жизнь
  — Доярка из Хацапетовки — хозяйка свадебного салона
  — Психопатка — тележурналистка
  — Городской пейзаж — Мать Лены
  — Колдовская любовь — Вера
  — Не торопи любовь! — Анна
  — Реквием для свидетеля — Наталья Масличкина
  — Сила притяжения — Рябоштан
  — Блудные дети — любовница Алексея
  — Гувернантка — Анна
  — По закону — Алиса Зуева
  — Рябины гроздья алые — Липатова
  — Брат за брата — Карданова
  — Возвращение Мухтара 6 — Лукерия (серия «Венец королевы»)
  — Счастье моё — жена майора
  — Я тебя никому не отдам — Маша
  — Бабье лето — Марго
  — Байки Митяя — жена Куксы
  — Возвращение Мухтара 7 — Алиса Станиславовна (серия «Жених»)
  — Ласточкино гнездо — Лариса
  — Любовь и немного перца — Лиза
  — Возвращение Мухтара 8 — Надежда Соловьева (серия 90)
  — Защитница — Вера Фролова
  — Менты. Тайны большого города — Татьяна Викторовна
  — Порох и дробь — Галина Рамадаева
  — Билет на двоих — Татьяна Федоровна
  — Домоправитель — гостья Аистовых
  — Женский доктор-2 — Жанна Шаповал
  — Преступление в фокусе — Аля
  — Пёс — соседка Макса
  — Прокуроры — Ася Боярчук

Примечания

Ссылки 
 Ольга Когут на сайте театра Леси Украинки